Церква Святої Великомучениці Параскеви – храм на честь святої та великомучениці Параскевії П'ятниці, свято якої припадає на 28 жовтня за старим стилем або 10 листопада за новим.



Автономна Республіка Крим 
 Церква Святої Параскеви (Судак)
 Церква Святої Параскеви (Тополівка)

Волинська область 
 Церква Святої Параскеви (Заліси)
 Церква Святої Великомучениці Параскеви (Луків) – УПЦ МП
 Церква Святої Параскеви (Самари)

Закарпатська область 
 Церква Святої Параскеви П'ятниці (Олександрівка)

Івано-Франківська область 
 Церква Святої Параскеви (Болехів)
 Церква Святої Параскеви (Бубнище)
 Церква Святої Параскеви (Велика Тур'я)
 Церква Святої Параскеви (Камінне)
 Церква Святої Параскеви (Княжолука)
 Церква Святої Параскеви (Тисменичани)
 Церква Святої Параскеви (Фітьків)
 Церква Святої Параскеви (Церківна)

Київська область 
 Церква Святої Параскеви П'ятниці – Веприк ПЦУ
 Церква Святої Параскеви П'ятниці — В'юнище
 Церква Святої Параскеви П'ятниці — Олійникова Слобода, ПЦУ

Львівська область 
 Церква Святої Параскеви (Артасів)
 Церква Святої Параскеви (Белз)
 Церква Святої Параскеви (Бережниця)
 Церква Святої Параскеви (Боляновичі)
 Церква Святої Параскеви (Бунів)
 Церква Святої Параскеви (Буськ)
 Церква Святої Параскеви (Залісся) - УГКЦ
 Церква Святої Параскеви (Залужжя)
 Церква Святої Параскеви (Зашків)
 Церква Святої Параскеви (Зубра)
 Церква Святої Параскеви (Коростів)
 Церква Святої Параскеви (Крехів)
 Церква Святої Параскеви (Ліщини)
 Церква Святої Параскеви П'ятниці (Львів)
 Церква Святої Параскеви П'ятниці (Берлин, нині Львів) - УГКЦ
 Церква Святої Параскеви (Мерещів)
 Церква Святої Параскеви (Миколаїв)
 Церква Святої Параскеви (Монастирець-Оглядівський)
 Церква Святої Параскеви (Незнанів)
 Церква Святої Параскеви (Новий Яр)
 Церква Святої Параскеви (Оплицьке)
 Церква Святої Параскеви (Підліски)
 Церква Святої Параскеви (Плугів)
 Церква Святої Параскеви (Погорільці)
 Церква Святої Параскеви (Пониква)
 Церква Святої Параскеви (П'ятничани)
 Церква Святої Параскеви (П'ятниця)
 Церква Святої Параскеви (Сколе)
 Церква Святої Параскеви (Стара Сіль)
 Церква Святої Параскеви (Старий Ярів)
 Церква Параскевії П'ятниці (Стоянів)
 Церква Святої Параскеви (Туринка)
 Церква Святої Параскеви (Тяглів)
 Церква Святої Параскеви (Ушковичі)
 Церква Святої Параскеви (Черниця)
 Церква Святої Параскеви (Шкло)

Рівненська область 
 Храм Святої Параскеви П'ятниці (Дядьковичі)
 Церква Святої Параскеви П'ятниці (Солонів), ПЦУ
 Церква Святої Параскеви П'ятниці (Новий Корець), УПЦ

Тернопільська область 
 Церква Святої Параскеви П'ятниці (Великі Бірки) – УГКЦ
 Церква Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці (Доброводи) – ПЦУ
 Задарівський монастир Святої Параскеви
 Церква Святої Параскеви (Зелений Гай)
 Церква Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці (Касперівці) – ПЦУ
 Церква Святої Параскеви (Козина)
 Церква Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці (Крогулець) – ПЦУ
 Церква Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці (Ліщанці) – ПЦУ
 Церква Святої Параскеви (Малі Кусківці)
 Церква Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці (Новосілка) – ПЦУ
 Церква Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці (Передмірка) – ПЦУ
 Церква Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці (Пилява) – ПЦУ
 Церква Святої Параскеви (Ридомиль)
 Церква Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці (Соколів) – ПЦУ
 Церква Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці (Шимківці) – ПЦУ

Хмельницька область 
 Церква Святої Параскеви П'ятниці (Самчики)

Черкаська область 

 Церква Параскеви П'ятниці (Зарубинці)
 Церква Святої Великомучениці Параскеви (Тимошівка)

Чернігівська область 
 П'ятницька (св. Параскеви) церква – ПЦУ

Церква Святої Параскеви (Квятонь) – РКЦ
 Церква Святої Параскеви (Радруж)

Церква Параскеви П'ятниці (Великий Новгород) - РПЦ

Див. також 
 Церква Святої Параскеви Сербської

Джерела